Santa Fe River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Santa Fe River (Suwannee River) in Florida
 Santa Fe River (Rio Grande) in New Mexico